Arbugajew ist der Nachname folgender Personen:
 Jewgenija Germanowna Arbugajewa (* 1985), russische Fotografin und Dokumentarfilmerin
 Maxim Germanowitsch Arbugajew (* 1991), russischer Dokumentarfilmer